

Яниково — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Яниково — присілок, Медведевський район, Марій Ел